Ludvig Öhman (4 oktober 1991) is een Zweeds voetballer, die uitkomt voor IF Brommapojkarna in de Allsvenskan, daarvoor speelde hij voor AFC Eskilstuna eveneens in de Allsvenskan.

Statistieken

Zie ook 
 Lijst van spelers van Kalmar FF

Ohman, Ludvig